Хуан Мартін дель Потро був чемпіоном 2009 року, але цього разу відмовився від участі через перенесену в травні операцію на зап'ястку і лише розпочавши тренування в серпні. Він став третім тенісистом серед чоловіків за відкриту еру, який відмовився від захисту титулу, після Кена Роузволла в 1971 році (через конфлікт між World Championship Tennis (WCT) та Міжнародною федерацією газонного тенісу (ILTF)), а також Піта Сампраса у 2003 році (який неофіційно завершив кар'єру після фіналу 2002 року). Уперше в історії Відкритого чемпіонату США жоден американець не був посіяний у першій вісімці, що б полегшило дорогу до чвертьфіналу, а це відбилось на результатах.

У фіналі Рафаель Надаль переміг Новак Джокович 6–4, 5–7, 6–4, 6–2, таким чином вперше вигравши титул чемпіона США. Це був його 9-й основний титул і цією перемогою він завоював кар'єрний Золотий Слем. Надаль досягнув фіналу, не програвши жодного сету. Він став першим після Рода Лейвера в 1969 році, хто впродовж одного календарного року виграв Відкритий чемпіонат Франції, Вімблдонський турнір і Відкритий чемпіонат США, і став першим в історії серед чоловіків, хто впродовж одного календарного року зробив це на ґрунті, харді та траві.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4
| RD1=Чвертьфінал
| RD2=Півфінал
| RD3=Фінал

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Рафаель Надаль
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4= 
| RD1-score1-5= 
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= Фернандо Вердаско
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=4
| RD1-score2-4= 
| RD1-score2-5= 

| RD1-seed3=25
| RD1-team3= Стен Вавринка 
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=67
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=3
| RD1-score3-5=3
| RD1-seed4=12
| RD1-team4= Михайло Южний
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=79
| RD1-score4-3=3
| RD1-score4-4=6
| RD1-score4-5=6

| RD1-seed5=17
| RD1-team5= Гаель Монфіс
| RD1-score5-1=62
| RD1-score5-2=1
| RD1-score5-3=2
| RD1-score5-4= 
| RD1-score5-5= 
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Новак Джокович
| RD1-score6-1=77
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=6
| RD1-score6-4= 
| RD1-score6-5= 

| RD1-seed7=5
| RD1-team7= Робін Содерлінг
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3=5
| RD1-score7-4= 
| RD1-score7-5= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Роджер Федерер
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=7
| RD1-score8-4= 
| RD1-score8-5= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Рафаель Надаль
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=6
| RD2-score1-4= 
| RD2-score1-5= 
| RD2-seed2=12
| RD2-team2= Михайло Южний
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3=4
| RD2-score2-4= 
| RD2-score2-5= 

| RD2-seed3=3
| RD2-team3= Новак Джокович
| RD2-score3-1=5
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=5
| RD2-score3-4=6
| RD2-score3-5=7
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Роджер Федерер
| RD2-score4-1=7
| RD2-score4-2=1
| RD2-score4-3=7
| RD2-score4-4=2
| RD2-score4-5=5

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Рафаель Надаль
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=5
| RD3-score1-3=6
| RD3-score1-4=6
| RD3-score1-5= 
| RD3-seed2=3
| RD3-team2= Новак Джокович
| RD3-score2-1=4
| RD3-score2-2=7
| RD3-score2-3=4
| RD3-score2-4=2
| RD3-score2-5= 
}}

 Верхня половина 

 Секція 1 
 
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ж Шарді 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= Е Гульбіс 
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=61
| RD1-score08-3=4
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=31
| RD1-team09= Д Налбандян
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=66
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Р де Вуст
| RD1-score10-1=64
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=77
| RD1-score10-5=4

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ф Серра
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ф Маєр
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=0
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= П Ріба 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=4
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=61
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= А Маннаріно
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=4
| RD1-score14-5=77

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ф Фоніні 
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4=6
| RD1-score15-5=3
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Ф Вердаско 
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=4
| RD1-score16-5=6

| RD2-seed01=10
| RD2-team01= Д Феррер 
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Б Беккер
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=77
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Ж Шарді
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=0
| RD2-score04-4=62
| RD2-score04-5= 

| RD2-seed05=31
| RD2-team05= Д Налбандян
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=  
| RD2-team06= Ф Серра
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=2
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= А Маннаріно
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Ф Вердаско
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 

| RD3-seed01=10
| RD3-team01= Д Феррер 
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=62
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=2
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 

| RD3-seed03=31
| RD3-team03= Д Налбандян
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4=2
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= Ф Вердаско
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=6
| RD3-score04-5= 

| RD4-seed01=10
| RD4-team01= Д Феррер 
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=710
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=3
| RD4-score01-5=64
| RD4-seed02=8
| RD4-team02=

Секція 3 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=4
| RD1-team01= Е Маррей 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Л Лацко
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=66
| RD1-score03-3=5
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Д Браун 
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=78
| RD1-score04-3=7
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= ХІ Чела
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Є-С Лу 
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=3
| RD1-score06-4=3
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М Кукушкін 
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= С Вавринка
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= С Кверрі
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=7
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Б Клан 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=5
| RD1-score10-4=4
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М Гранольєрс 
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Сеппі
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=2
| RD1-score12-5=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=77
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=6
| RD3-score02-5= 

| RD3-seed03=20
| RD3-team03= С Кверрі
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3='''6
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=14
| RD3-team04= Н Альмагро
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=4
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 

| RD4-seed01=25
| RD4-team01=

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2010 US Open Men's Singles draw

2010 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат США з тенісу